Корсари — приватні особи, які з дозволу верховної влади держави, що воює, використовували озброєне судно з метою захоплення купецьких кораблів супротивника.
 Корсар — протитанковий ракетний комплекс розробки КБ «Луч».
 Корсар — серія бронежилетів виробництва підприємства «Темп-3000».